Kolinka peut désigner :

Patronymes 

 Richard Kolinka (1953-), batteur français.
 Roman Kolinka (1986-), son fils, acteur et restaurateur français.
 Ginette Kolinka (1925-), sa mère, rescapée du camp d'Auschwitz.

Toponymie 

 Kolinka, un village du département et la commune rurale d'Ouessa dans la province de l'Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.

Homonymie de patronyme